peut faire référence à :
 , un cycle météorologique de dérèglement des alizés, lié à l'oscillation australe, pendant de  ;
 , l'un des trois vaisseaux de la première expédition de Christophe Colomb vers l'Amérique.

Voir aussi